Сютерланд  — английская фамилия.
 Сютерланд, Александр (около 1700—1760) — кораблестроитель,  с 1736 года на русской службе, корабельный и камельный мастер.
 Сютерланд, Джон (около 1700—1757) — кораблестроитель,  с 1737 года на русской службе, корабельный мастер. См. также 
 Сутерланд – баронский род
 Сазерленд — фамилия шотландского происхождения